SPAR Premium League 2016/17 steht für:
SPAR Premium League 1 2016/17, höchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball
SPAR Premium League 2 2016/17, zweithöchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball